Schmutzler:
 Kurt Emil Schmutzler (1895 – 1948), zbrodniarz hitlerowski, komendant podobozów Vöcklabrück
 Nadine Schmutzler (* 1984, Herdecke), niemiecka wioślarka